Der Somalische Fußballpokal, auch bekannt als Somalia Cup, ist ein nationaler somalischer Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Somali Football Federation ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Somalischer Fußballpokal in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1972